Bilotti ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Bilotti (* 1994), italienischer Bobsportler 
 Thomas Bilotti (1940–1985), US-amerikanischer Mobster